Heksahidroksinaftohinon može da bude:
Heksahidroksi-1,4-naftalendion (spinohrom E)
Heksahidroksi-1,2-naftalendion
Heksahidroksi-2,3-naftalendion
Heksahidroksi-2,6-naftalendion